Исмаил Мухтар оглы Гаджиев (; род. 1951) — азербайджанский , доктор исторических наук (1999), профессор, действительный член НАНА (2003).

Биография 
Исмаил Гаджиев родился 21 января 1951 года в селе Ханага Джульфинского района Нахичеванской АССР Азербайджанской ССР. В 1974 году с отличием окончил Азербайджанский государственный педагогический институт. С 1974 по 1977 годы работал учителем в селе Хошкешин Джульфинского района Нахичеванской АССР. В 1978 году поступил на работу в Нахичеванский государственный институт. Работал преподавателем, доцентом, заместителем декана, проректором по научной части (1996−1997) и проректором по учебной части (1997—2003). 

В настоящее время продолжает свою педагогическую деятельность профессора кафедры «История Азербайджана» Нахичеванского государственного университета. В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию, посвящённую деятельности азербайджанских женщин в тылу в период войны 1941—1945 годов. В 1999 году защитил докторскую диссертацию по теме «Нахичеванская АР в истории национальной безопасности». 22 апреля 2003 года был избран действительным членом НАНА.

23 января 2021 года был награждён орденом «Шохрат» за заслуги в развитии науки в Азербайджане.

Научная деятельность 
Основные научные достижения:
 Исследование деятельности азербайджанских женщин в общественно-политической и культурной жизни республики, органах управления, управлении производством во время Второй Мировой Войны.
 Изучение боевого и трудового героизма трудящихся Нахичеванской АР во время Великой Отечественной войны.
 Плановое изучение геноцида, депортации и репрессий, совершенных по отношению к азербайджанскому народу.
 Систематизированные исследования места и роли Нахичевани в политике Азербайджанской государственности.
 Изучение общественной, военной и научной деятельности видных личностей Нахичеванской АР и исследование роли исторических и архитектурных памятников в истории культуры.

И. Гаджиев — автор более 700 опубликованных научных статей, 17 книг, 78 монографий.

Некоторые научные работы

Источники 

 Страница на сайте НАНА
 Биография И. Гаджиева

Выпускники Азербайджанского педагогического университета